Ю́рий Бори́сович Розенблю́м (,  — , ) — советский литературовед.

Биография 
Родился в семье видного сотрудника НКИД Бориса Даниловича Розенблюма, расстрелянного в 1938 году. Участник Великой Отечественной войны. Призван в 1943, инженер-разведчик 58-й стрелковой дивизии 3-й гвардейской армии. Тяжело ранен, инвалид войны. Награждён орденом Красной Звезды, медалями.
 
Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова (1952). Много лет работал в Гослитиздате.

Член Союза писателей СССР (1980).

Скончался от осложнений сахарного диабета. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Семья 
Дочь - Наталия Юрьевна Шатуновская (род. 1949), много лет работала в Музее Маяковского на Таганке.

Сочинения

Критика 
 Давид Кугультинов. М., 1969 (Писатели Советской России)
 Сквозь пламя костров: Прошлое и настоящее калмыцкой литературы. Элиста, 1970
 В поисках волшебного амуланга: Портрет калмыцкой литературы. М., 1976 (Литературная карта РСФСР)
 Песнь степи обновленной: О некоторых особенностях художественного мира современной калмыцкой литературы. Элиста, 1980

Проза 
 О чем пела золотая кукушка: Повесть по мотивам хакасских народных сказаний. М., 1978

Примечания

Ссылки 

Литературоведы России
Литературоведы СССР
Литература Калмыкии
Сапёры Великой Отечественной войны
Кавалеры ордена Красной Звезды
Похороненные на Ваганьковском кладбище